Cinema e TV
 Maniac (1980), filme com Joe Spinell e Caroline Munro
 Maniac (2012), filme com Elijah Wood
 Maniac (minissérie) - produção original Netflix

Música
 Maniac (canção de Conan Gray)
 Maniac (canção de Girlicious)
 Maniac (canção de Michael Sembello)
 Sven Erik Kristiansen - ex-vocalista da banda Mayhem, conhecido como "Maniac"

Desambiguação